Fowey – località della Cornovaglia (Regno Unito)
 Fowey – fiume della Cornovaglia